De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1919-1922 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 8 juli 1919. De zittingsperiode ging in op 17 september 1919 en liep af op 23 juli 1922.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1919

RKSP (17 zetels)
Willem Henricus Jacobus Theodorus van Basten Batenburg
Jan Willem Marie Bosch van Oud-Amelisweerd
Rudolph Johan August Diepen
Petrus van der Does de Willebois
Arnoldus Josephus Aloysius Gilissen
Oscar Maria Franciscus Haffmans
Alphonsus Maria Josephus Ernestus Antonius van Lamsweerde
Willem Maria van Lanschot
Jacobus Antonius Alphonsus Maria van Loon
Louis Henri Leonard Joseph van der Maesen de Sombreff
Alphonse Hilaire Joseph Hubert Michiels van Kessenich
Frederic Joseph Maria Anton Reekers
Antonius Johannes Ignatius Maria Smits
Gerardus Jacobus van Swaaij
Franciscus Xaverius Arnoldus Verheyen
Jan Joseph Godfried van Voorst tot Voorst
Franciscus Hubertus van Wichen

Liberale Unie (12 zetels)
Edo Johannes Bergsma
Halbe Binnerts
Klaas de Boer Czn.
Jacob Theodoor Cremer
Rembertus Pieter Dojes
Carel Coenraad Geertsema
Douwinus Johannes van Houten
Jacobus Kappeyne van de Coppello
Jacob Kraus
Frederik Salomon van Nierop
Harm Smeenge
Henri Staal

ARP (9 zetels)
Gijsbert d'Aumale van Hardenbroek van Hardenbroek
Herman Bavinck
Lodewijk Willem Christiaan van den Berg
Hendrik Colijn
Herman Franssen
Pieter Cornelis 't Hooft
Abraham Kuyper
Christiaan Lucasse
Jan Hendrik de Waal Malefijt

CHU (4 zetels)
Nicolaas Charles de Gijselaar
Abraham van der Hoeven
Willem Lodewijk de Vos van Steenwijk
Otto Jacob Eifelanus van Wassenaer van Catwijck

SDAP (4 zetels)
Henri van Kol
Maup Mendels
Henri Polak
Willem Vliegen

VDB (2 zetels)
David van Embden
Gustaaf van der Feltz

Bond van Vrije Liberalen (1 zetel)
Dirk Willem Stork

Conservatief-liberaal (1 zetel)
Abraham Jacobus Frederik Fokker van Crayestein van Rengerskerke

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 8 juli 1919 werden 17 Eerste Kamerleden verkozen.
 Jacobus Antonius Alphonsus Maria van Loon (RKSP) kwam op 16 september 1919 in de Eerste Kamer als opvolger van Cornelis Leonardus Bressers, die op 24 juni dat jaar ontslag had genomen.

Tussentijdse mutaties

1919 
 6 november: Alphonsus Maria Josephus Ernestus Antonius van Lamsweerde (RKSP) overleed. In de vacature werd door de provincie Gelderland Antonius Johannes Jurgens Hzn. gekozen, die op 19 december geïnstalleerd werd.

1920 
 3 februari: Rudolph Johan August Diepen (RKSP) overleed. In de vacature werd door de provincie Noord-Brabant Bernard Theodor Carl Straeter gekozen, die op 23 maart geïnstalleerd werd.
 6 februari: Jacobus Kappeyne van de Coppello (Liberale Unie) overleed. In de vacature werd door de provincie Noord-Holland Carry Pothuis-Smit (SDAP) gekozen, die op 23 maart geïnstalleerd werd.
 6 maart: Franciscus Hubertus van Wichen (RKSP) overleed. In de vacature werd door de provincie Zuid-Holland Everardus Bonifacius François Frederik Wittert van Hoogland gekozen, die op 13 april geïnstalleerd werd.
 28 juni: Dirk Willem Stork (Bond van Vrije Liberalen) verliet de Eerste Kamer. In de vacature werd door de provincie Overijssel Jan van der Lande (RKSP) gekozen, die op 29 juli geïnstalleerd werd.
 6 september: Bernard Theodor Carl Straeter (RKSP) overleed. In de vacature werd door de provincie Noord-Brabant Henricus Maria Joseph Blomjous gekozen, die op 30 november geïnstalleerd werd.
 21 september: Abraham Kuyper (ARP) verliet de Eerste Kamer. In de vacature werd door de provincie Zuid-Holland Alexander Willem Frederik Idenburg gekozen, die op 7 oktober geïnstalleerd werd.
 14 oktober: Henri Staal (Liberale Unie) overleed. In de vacature werd door de provincie Noord-Holland Marcus Slingenberg (VDB) gekozen, die op 20 november geïnstalleerd werd.
 10 november: Hendrik Colijn (ARP) verlaat de Eerste Kamer. In de vacature werd door de provincie Gelderland Pieter Diepenhorst gekozen, die op 27 december geïnstalleerd werd.

1921 
 16 april: de Liberale Unie, de Bond van Vrije Liberalen en nog enkele andere partijen fuseerden tot de Vrijheidsbond.
 28 april: Antonius Johannes Jurgens Hzn. (RKSP) verliet de Eerste Kamer. In de vacature werd door de provincie Gelderland Johannes Franciscus Clemens Arntz gekozen, die op 28 juni geïnstalleerd werd.
 29 juli: Herman Bavinck (ARP) overleed. In de vacature werd door de provincie Zuid-Holland Anne Anema gekozen, die op 20 september geïnstalleerd werd.
 18 november: Pieter Cornelis 't Hooft (ARP) overleed. In de vacature werd door de provincie Gelderland Johannes Beelaerts van Blokland gekozen, die op 20 december geïnstalleerd werd.

1922 
 5 januari: Halbe Binnerts (Vrijheidsbond) overleed. In de vacature werd door de provincie Friesland Johan Edzart van Welderen Rengers gekozen, die op 31 januari geïnstalleerd werd.
 10 januari: Alexander Willem Frederik Idenburg (ARP) werd aangesteld tot fractievoorzitter van zijn partij.
 30 januari: Alphonse Hilaire Joseph Hubert Michiels van Kessenich (RKSP) overleed. In de vacature werd door de provincie Limburg François Isidore Joseph Janssen gekozen, die op 23 maart geïnstalleerd werd.
 22 mei: Frederic Joseph Maria Anton Reekers (RKSP) overleed. In de vacature werd door de provincie Gelderland tijdens de zittingsperiode niet meer voorzien gezien de al uitgeschreven Eerste Kamerverkiezingen van 22 juni 1922.   

1919-1922
Nederlandse politiek in 1919
Nederlandse politiek in 1922